Боромлянский сельский совет () — входит в состав
Тростянецкого района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Боромля
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Боромля
 с. Волков
 с. Мозговое
 с. Новгородское
 с. Пархомовка
 с. Першотравневое
 с. Шевченков Гай

Примечания